Siemens C60 — мобільний телефон фірми Siemens.

C
Мобільні телефони, представлені в 2003 році